«Корморан» ( — баклан) — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны. HSK-8, бывшее торговое судно «Штейермарк» (), в германском флоте обозначался как «Судно № 41», во флоте Великобритании — «Рейдер „G“».

История создания 
«Корморан» был построен в Киле на верфи «Германиаверфт» и спущен на воду 15 сентября 1938 года как торговое судно «Штейермарк» ГАПАГа, «Линии Гамбург—Америка». Переименованный в «Корморан» («Kormoran» или «Cormorant»), он начал службу в кригсмарине 9 октября 1940 года под командованием корветтен-капитана (позднее — фрегаттен-капитана) Теодора Детмерса.

Боевые действия

Рейдерский поход

Бой с «Сиднеем» и гибель 

19 ноября 1941 года, у берегов Западной Австралии, во второй половине дня, «Корморан» встретил легкий крейсер «Сидней». В открытом бою с легким крейсером у рейдера были весьма призрачные шансы на победу. Но немецкий капитан пошел на хитрость, подняв голландский флаг и представившись торговым судном. Эта уловка сработала и «Сидней» подошёл к «Корморану» с кормы на расстояние в 1000 м для проведения стандартной процедуры досмотра. «Корморан» внезапно открыл огонь практически в упор. «Сидней» получил попадание 150-мм снаряда в командирский мостик и еще несколько других в борт, а торпеда с рейдера попала в крейсер в районе передних орудийных башен, выведя их из строя. «Сидней» попытался протаранить вспомогательный крейсер или, возможно, просто потерял управление, но корабли разошлись. Выпущенные им торпеды прошли мимо цели, однако один из залпов вызвал пожар в машинном отделении «Корморана», при тушении которого погибла вся аварийная команда. Корабли продолжали обстреливать друг друга. На австралийском крейсере также возник сильный пожар. Обе команды боролись с огнём, но безуспешно, оба судна получили сильный дифферент на нос. «Корморан» был вынужден остановиться, команда покинула судно и через несколько часов оно взорвалось. «Сидней», весь окутанный дымом, скрылся за горизонтом, но так и не добрался до родного порта. (По: Фридрих Руге. Война на море 1939—1945 гг)

Результаты 
За войну «Корморан» потопил и захватил 11 судов, общий тоннаж которых составил около 70 000 брт. Список потопленных и захваченных судов:

Современные исследования 
Поиски «Сиднея» после войны не прекращались. Исследователи регулярно сообщали об обнаружении останков австралийского крейсера, но каждый раз оказывалось, что произошла ошибка. В марте 2008 г. австралийский премьер подтвердил находку останков обоих кораблей.

Примечания

Литература 
 Ф. Руге. Война на море, 1939—1945. СПб.:Полигон, 2002, ISBN 5-89173-027-8

Ссылки 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Germ_VMF/13.htm Платонов А. В., Апальков Ю. В.. Боевые корабли Германии 1939—1945]
 Hilfskreuzer (Auxiliary Cruiser / Raider) - Kormoran
 Found (again) and lost (again): HMAS Sydney
 Примечательная статья с другой версией происшедшего

Вспомогательные крейсера кригсмарине